Miloš Dimitrijević, em sérvio Mилош Димитријевић, (Belgrado, 16 de fevereiro de 1984) é um ex-futebolista da Sérvia.

Carreira 
Sérvio de origem, começou atuando no futebol francês. 

Naturais de Belgrado
Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Sydney Football Club